Stadel bei Niederglatt, commune suisse du canton de Zurich
 Stadel, localité de la commune suisse de Winterthour dans le canton de Zurich
 Städel, un musée d’art situé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne
 La Hohlenstein-Stadel, ou grotte de Stadel, une grotte située dans la ville d'Asselfingen, en Bade-Wurtemberg.

Homonymie de toponyme